Максим Лагард (; ) — французский шахматист, гроссмейстер (2013).

Чемпион Франции 2019 года: по итогам турнира набрал 6 очков из 9 (+4 −1 =4) и разделил 1—2 места с Лораном Фрессине, которого победил на тай-брейке.

Лагард финишировал вторым на Рейкьявикском турнире 2018 года (Мемориал Бобби Фишера), набрав 7 из 9 (+6 −1 =2).

Чемпион Великобритании в составе клуба.

По состоянию на 1 октября 2019 года входит в первую сотню ФИДЕ по рейтингу.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Франции